Adda (rivier), een rivier in Italië
 Slag aan de Adda, een veldslag tussen de Ostrogoten en Odoaker (490)
 Adda van Bernicia, koning van Bernicia (Noord-Engeland) (560-568)